Сергей Капков:
 Капков, Сергей Александрович (род. 1975) — российский политик, глава департамента культуры Москвы, депутат Госдумы IV и V созывов.
 Капков, Сергей Владимирович (род. 1972) — российский журналист, киновед, теле- и радиоведущий, сценарист и режиссёр.